

Patronyme 

 Jean-André Rouquet (1701-1758), peintre miniaturiste genevois.
 Achille Rouquet (1851-1928), poète et graveur français.
 Auguste Rouquet (1887-1938), peintre et graveur français, fils du précédent.
 René Rouquet (1946- ), homme politique français.